Stadnina – osada w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Stadnina – dzielnica Starogardu Gdańskiego
 Stadnina – miejsce hodowli koni